Esistono due congregazioni clericali maschili con questo nome:
la Società di Maria, i cui membri sono detti Maristi, fondata da Jean Claude Colin nel 1816;
la Società di Maria, i cui membri sono detti Marianisti, fondata da Guillaume-Joseph Chaminade nel 1817.

Tra gli istituti religiosi femminili si ricorda:
la Società di Maria Riparatrice, fondata da Émilie d'Oultremont nel 1857.